Măru Roșu se poate referi la:
 Măru Roșu, Brăila
 Măru Roșu, Mehedinți